Аснар Санш (баск.: Aznar Antso, гаск.: Aznar Sans, д/н — 819) — правитель графства Ближня Васконія в 820—836 роках.
 Санш II (баск.: Antso, гаск.: Sans Sancion, д/н — 864) — герцог Васконії в 836—852 роках.
 Санш I Луп (гаскон. Sans Lop}}, баск. Antso Otsoa; 777—812) — герцог Васконії в 800—812 роках.